Grzybowo (powiat Kołobrzeski)
 Grzybowo (powiat Wrzesiński)